Эрик — мужское имя северогерманского происхождения. Существует также женское имя Эрика.

Носители фамилии 
 Эрик, Майкл (род. 1988) — нигерийский баскетболист.
 Эрик, Пауль (1886—1978) — эстонский государственный деятель.

Известные по личному имени 
 Эрик (герцог Фриуля) — герцог Фриуля (787—799) и Истрии (789—799).
 Эрик Померанский — король Норвегии, Дании и Швеции, герцог Померании.
 Эрик Рыжий — исландский викинг.
 Эрик I (ок. 1242—1272) — герцог Шлезвига с 1260 года.

Короли Дании 
 Эрик I (1095—1103)
 Эрик II (1134—1137)
 Эрик III (1137—1146)
 Эрик IV (1232—1250)
 Эрик V (1259—1286)
 Эрик VI (1286—1319)
 Эрик VII Померанский (1412—1439)

Короли Норвегии 
 Эрик I Кровавая Секира (931? — 933?)
 Эйрик II Магнуссон (1280—1299)
 Эрик III Померанский (1389—1442)

Короли Швеции 
Короли Швеции до Эрика VI не имеют устойчивой нумерации в исторической науке. Фактически нумерация монархов была введена в середине XVI века, и единственным из Эриков, использовавшим номер при жизни, был Эрик XIV.
 Эрик, легендарный король Швеции, брат и соправитель Альрека.
 Эрик Бьёрнсон, полулегендарный король Швеции.
 Эрик Рефилссон, полулегендарный король Швеции.
 Эрик Анундсон (? — 882?), полулегендарный король Швеции, известный также как Эрик Эмундссон.
 Эрик Ветрогон (Эрик Ведерхатт), легендарный король Швеции, возможно тождественный Эрику Анундсону.
 Эрик Рингссон (ок. 940), полулегендарный король Швеции.
 Эрик VI Победоносный (970? — 995).
 Эрик VII (1066—1067).
 Эрик VIII (1066—1067).
 Эрик Орсэлль (ок. 1087), полулегендарный король Швеции.
 Эрик IX Святой (1150—1160).
 Эрик X (1208—1216).
 Эрик XI (1222—1229, 1234—1250).
 Эрик XII (1356—1359).
 Эрик XIII Померанский (1396—1439).
 Эрик XIV (1560—1568).

Спортсмены 
 Эрик (Эрик Нерес да Круз; род. 1988) — бразильский футболист .
 Эрик (Эрик Жорженш де Менезеш; род. 2001) — бразильский футболист.

Псевдоним 
 Эрик (род. 1977) — восточнотиморский футболист.
 Эрик Адамс (род. 1952) — вокалист хеви-метал-группы Manowar с самого начала её существования.
 Эрик Батуев (1969—2002) — российский, удмуртский поэт и журналист.
 Эрик Карр (1950—1991) — американский музыкант, ставший всемирно известным благодаря участию в группе Kiss.
 Эрик Ромер (1920—2010) — французский кинорежиссёр, один из наиболее значительных представителей течения «Новой волны».
 Эрик Эверхард (род. 1976) — канадский порноактёр и порнорежиссёр.
 Эрик Ян Хануссен (1889—1933) — австрийский циркач и трюкач еврейского происхождения, ясновидящий.

Персонажи 
 Эрик — персонаж Призрака оперы Гастона Леру.
 Эрик — персонаж «Хроник Амбера» американского писателя Роджера Желязны.
 Эрик — персонаж Дивергент американской писательницы Вероники Рот.

О персонаже древнегреческой мифологии и городе на Сицилии см. . По правилам транскрипции эти имена пишутся Эрик.

См. также 
 Арик

Примечания 

Мужские имена